В статье приведён список армянских имён и имён, имеющих армянского происхождения.

Женские имена

Ա — А

Բ — Б

Գ — Г

Դ — Д

Ե — Е

Զ — З

Է — Э

Ը — Ыэ

Թ — Т'

Ժ — Ж

Ի — И

Լ — Л

Խ — Х

Ծ — Ц'

Կ — К

Հ — Придыхание 
Имена, приведённые ниже, начинаются с не имеющего аналога в русском языке звука Հ, то есть с придыхания.

Ձ — Дз

Ղ — Гх

Ճ — Ч'

Մ — М

Յ — Й

Ն — Н

Շ — Ш

Ո — Во

Պ — П

Ջ — Дж

Ռ — Р

Ս — С

Վ — В

Տ — Т

Ց — Ц

Ու — У

Փ — П'

Ք — К'

Օ — О

Ֆ — Ф

և —

Յռւ — Ю

Мужские имена

Ա — А

Բ — Б

Գ — Г

Դ — Д

Ե — Е

Զ — З

Է — Э

Ը — Ыэ

Թ — Т

Ժ — Ж

Ի — И

Լ — Л

Խ — Х

Ծ — Ц' (прибл.)

Կ — К

Հ — придыхание

Ձ — Дз

Ղ — Гх

Մ — М

Յ — Й

Ն — Н

Շ — Ш

Ո — Во

Պ — П

Ջ — Дж

Ռ — Р (твёрдое)

Ս — С

Վ — В 

 Ваагн — имя др. арм. бога — вездесущий Огонь
 Ваган — щит
 Вагарш — вездесущее солнце
 Вагаршак — вездесущее Солнце
 Ваге — сильный; выносливый
 Вагинак, Вахинак — солнечный воин
 Ваграм, Вахрам — стремительность тигра (=Варфоломей, Вахромей)
 Вагрич
 Вазген
 Ванатур — имя др. арм. бога, что-то вроде Хранитель дома.
 Вануш
 Вараг
 Вараз
 Варазваан
 Вараздат
 Вардан, Вартан
 Вардеван
 Вардерес (=Розалий)-Бандерас
 Вардкес
 Вардум
 Варос
 Вартазар
 Варшам
 Варужан
 Васак — свет очей (=Василий)
 Васил
 Васпурак
 Вахтанг
 Ваштак
 Вачаган
 Ваче
 Вачик
 Виген
 Вираб
 Врам
 Врамшапух
 Вреж — месть
 Вртанес, Вартанес
|Вруйр
|Վրույր
 Вартан — дарящий розы

Տ — Т 

 Такевос
 Тариел
 Тарон, Дарон — по др. арм. области — Тарон
 Тароник
 Таврос
 Татул
 Тачат
 Телемак (=Телемах)
 Тигран — «священное лицо» или посвященный др. арм. богу Тиру (бог грамоты и письменности)
 Тирайр
 Тиран, Диран
 Тиратур
 Тирит
 Тонакан
 Тонапет
 Торк
 Трдат (=Тиридат)

Ր — Р' (лёгкое) 
 Раффи

Ց — Ц

Ու — У 
 Умик Ումիկ
 Ухтанес

Փ — П

Ք — К

Օ — О 

 Огсен
 Ошин

Примечания

Литература 
 А. Г. Малхасян. «Личные имена армян» 1995 г., Ростов-на-Дону
 Р. А. Ачарян. «Словарь армянских собственных имён» (т. 1‒4, 1942—48), Ереван

Ссылки 
 Наиболее часто повторяющиеся имена новорожденных по полу, в январе-декабре 2009 г.

А
Списки:Армения